Келли () — австралийский приключенческий сериал для детей, премьера которого состоялась на канале Network Ten в 1991 году.

Сюжет 

Сериал рассказывают о немецкой овчарке по имени Келли, ранее работавшей в полиции. После ранения, сержант Майк Паттерсон отправляет собаку на восстановление в семью своего сына. Келил становится лучшим другом для Джо Паттерсона, внучки Майка, и её друга Дэнни Фостера. Вместе они переживают множество увлекательных приключений.

В ролях 

 Шармэн Горман — Джо Паттерсон
 Александр Кэмп — Дэнни Фостер
 Гил Такер — Фрэнк Паттерсон
 Алиса Пайпер — Мэгги Паттерсон
 Энтони Хоукинс — Майк Паттерсон Мэттью Кеттерингэм — Крис Паттерсон Кэти Бринсон — Доктор Робин Фостер Джозеф Спано — Брайан Хортон Саймон Грей — Роббо Мэт Лайонс — Дино Орион Эриксон — Флэттоп''

Список эпизодов 

В сериале 2 сезона.

Сезон 1 

 1x01. Между жизнью и смертью / Between Life & Death (1 сентября 1991)
 1x02. Спасение / Rescue From Danger (1 сентября 1991)
 1x03. Похитители птиц / The Bird Thieves (1 октября 1991)
 1x04. Несчастный случай / The Accident (1 октября 1991)
 1x05. Пятница, 13 / Friday, The 13th (1 октября 1991)
 1x06. Пожар / The Fire (1 октября 1991)
 1x07. Друг познаётся в беде / A Friend In Need (1 декабря 1991)
 1x08. Тихий выходной за городом / A Quiet Weekend In The Country (1 декабря 1991)
 1x09. Богатство и перья / Fortunes & Feathers (1 декабря 1991)
 1x10. Поселенец / The Settler (1 января 1992 года)
 1x11. Вечеринка / Parting (1 января 1992)
 1x12. Тасманский тигр/ The Tasmanian Tiger (1 января 1992)
 1x13. Просто назови меня по имени / Just Call Out My Name (1 января 1992)

Сезон 2 

 2x01. Крюк, линия и тонущий / Hook, Line and Sinker (12 сентября 1992)

Примечания

Ссылки 

 

Драматические телесериалы Австралии
Телесериалы на английском языке
Приключенческие телесериалы Австралии
Телесериалы Австралии 1990-х годов
Программы телеканала Network Ten